De Benedictis – cognome italiano
 Francesco Maria De Benedictis – pittore italiano
 Giovanni De Benedictis – ex atleta italiano
 Jacopo De Benedictis – nome anagrafico di Jacopone da Todi

Pagine correlate 
De Benedetti